Клубный чемпионат мира по футболу 2009 — 6-й розыгрыш ежегодного клубного футбольного турнира, проводимого ФИФА среди победителей главных континентальных турниров. Прошёл в Абу-Даби, ОАЭ с 9 по 19 декабря 2009 года. Турнир выиграла Барселона, для которой этот трофей стал шестым из шести возможных в 2009 году.

Формат и участники 
В розыгрыше приняли участие 7 команд. Матчи прошли по системе плей-офф. Кроме победителей континентальных турниров, в клубном чемпионате принял участие представитель принимающей страны — чемпион ОАЭ 2008/09 — «Аль-Ахли».

Чемпион ОАЭ и победитель Лиги чемпионов ОФК начали турнир с 1/8 финала; победители Лиги чемпионов АФК, Лиги чемпионов КАФ и Лиги чемпионов КОНКАКАФ — с 1/4 финала; победители Кубка Либертадорес и Лиги чемпионов УЕФА — с 1/2 финала.

Стадионы

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Матч за 5-е место

Матч за 3-е место

Финал

Награды

Ссылки 
 Клубный чемпионат мира 2009 на сайте ФИФА  
 Статистика клубного чемпионата мира 2009 на сайте RSSSF  

2009
2009 год в футболе
Декабрь 2009 года